Kurt Stettler ist der Name folgender Personen:

* Kurt Stettler (Radsportler) (1910–1974), Schweizer Radrennfahrer
 Kurt Stettler (Fussballspieler) (1932–2020), Schweizer Fußballtorhüter